La sigla CTA puede hacer referencia a:
 Cherenkov Telescope Array, proyecto de una matriz de telescopios de rayos gamma.
 Central de Trabajadores de la Argentina
 Consorcio de Transportes de Asturias
 Chicago Transit Authority
 Aeropuerto de Catania-Fontanarossa, por su código IATA.
 Comité Técnico de Árbitros, órgano subordinado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
 Corporación Tecnológica de Andalucía, organización española.
 Call to action, en mercadotecnia, especialmente la mercadotecnia digital, elemento que impulsa al público a reaccionar de una determinada manera.